Edlauer ist der Familienname folgender Personen:

 Aemilian Edlauer (1882–1960), österreichischer Malakologe und Mollusken-Sammler
 Franz Edlauer (1798–1866), österreichischer Jurist und Politiker